Сапунов — фамилия; имеет женскую форму Сапунова.

Известные носители 
 
 Сапунов, Андрей Борисович (1956—2020) — советский и российский рок-музыкант, участник группы «Воскресение».
 
 Сапунов, Владимир Борисович (1953—2018) — продюсер групп «Машина времени» и «Воскресение», старший брат Андрея Борисовича Сапунова.
 Сапунов, Геннадий Андреевич (род. 1938) — советский борец классического стиля, тренер.
 Сапунов, Даниил Владимирович (род. 1982) — профессиональный украинский и казахстанский триатлонист.
 Сапунов, Евгений Николаевич (1887—1917) — герой Октябрьской революции.
 Сапунов, Михаил Васильевич (род. 1967) — российский военный и государственный деятель.
 
 Сапунов, Пётр Егорович (1936—2021) — советский передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1961).
 Сапунов, Юрий Павлович (род. 1952) — деятель спецслужб. Начальник Управления по борьбе с международным терроризмом ФСБ России, генерал-майор.

 Сапунова, Евдокия Борисовна (1910—1989) — работница советский лёгкой промышленности, ткачиха Калининского хлопчатобумажного комбината, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Сапун